Tomorrow Never Knows, chanson des Beatles issu du disque Revolver;
Tomorrow Never Knows, album compilation des Beatles